Charlotte County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Charlotte County (Florida)
Charlotte County (Virginia)